Бирючево — название населённых пунктов в России:

 Бирючево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бирючево (до 2013 года Бирючово) — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Бирючево — деревня в Спировском районе Тверской области.

См. также 
 Бирючово
 Новобирючево
 Старобирючево